Világbajnoki aranycipő, a labdarúgó-világbajnokságok gólkirályainak adott kitüntetés
 Európa-bajnoki aranycipő, a labdarúgó Európa-bajnokságok gólkirályainak adott kitüntetés
 Európai aranycipő, kitüntetés az európai bajnokságok összesített és súlyozott góllövőlistájának legjobbjának
 Az UEFA Bajnokok Ligája Aranycipője

Sport egyértelműsítő lapok